Eurovizija 1968. je bila 13. Eurovizija održana 6. travnja 1968. u Royal Albert Hallu, London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Originalnu španjolsku izvedbu je trebao pjevati Joan Manuel Serrat, no njegov zahtjev da pjeva na katalonskom nije priznat, pa je pjesmu pjevala Massiel i pobijedila. 1968. je prvi put da je Eurovizija emitirana u boji. Zemlje koje su emitirale u boji su Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva Cliff Richard s pjesmom Congratulations je završio drugi za samo jedan bod razlike.

Rezultati

Tablica bodova

{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 85%"
!colspan="2" rowspan="2" |
!colspan="43"|Rezultati
|-
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
</TR>
    Sudionici
    Portugal
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    3
    0
    0
    Nizozemska
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Belgija
    1
    0
     
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    Austrija
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    Luksemburg
    0
    1
    0
    1
     
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    Švicarska
    0
    0
    0
    0
    0
      
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    Monaco
    0
    2
    0
    0
    1    
    0
     
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    Švedska
    1
    1
    0
    0
    0    
    0
    0
     
    1
    0
    0
    2
    6
    4
    0
    0
    0
    Finska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    Francuska
    0
    3
    6
    2
    3    
    3
    0
    1
    0
     
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Italija
    1
    0
    0
    0
    0    
    2
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    Ujedinjeno Kraljevstvo
    1
    2
    2
    0
    1    
    4
    5
    3
    2
    4
    1
     
    0
    1
    0
    2
    0
    Norveška
    0
    0
    0
    0
    1    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    1
    0
    0
    Irska
    1
    1
    1
    4
    1    
    0
    0
    4
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    6
    Španjolska
    4
    0
    0
    2
    1    
    0
    4
    0
    3
    4
    3
    0
    1
    1
     
    6
    0
    Njemačka
    0
    0
    0
    0
    1    
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    2
     
    0
    Jugoslavija
    1
    0
    1
    1
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    2
     
Poredak u tablici je prema redoslijedu nastupa
</TABLE>

Karta

Slike i vanjske poveznice

 BBC NEWS | UK | Northern Ireland | Congratulations... 40 years late 
 How General Franco cheated Cliff Richard out of Eurovision title - Telegraph 
 La prensa británica se escandaliza con el tongo de Massiel - elConfidencial.com

Izbori za pjesmu Eurovizije u Ujedinjenom Kraljevstvu
Manifestacije u Londonu